

Камень-Дужи — село в гміні Венява Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Камень-Дужи — село в гміні Ілава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства